Denissowka () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

 Denissowka, Name des 18. Jahrhunderts des Dorfes Lomonossowo
 Denissowka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Denissowka (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Denissowka (Komi), Dorf in der Republik Komi
 Denissowka (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Denissowka (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Denissowka (Schtschigry), Dorf im Rajon Schtschigry, Oblast Kursk
 Denissowka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Denissowka (Mari El), Dorf in der Republik Mari El
 Denissowka (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Denissowka (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow
 Denissowka (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Denissowka (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Denissowka (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Denyssiwka